Альштедт () — топоним и фамилия.

Топонимы
 Альштедт — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Альштедт — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Фамилия
 Альштедт, Нина (1853—1907) — финляндская художница.
  (1839—1901) — финляндский художник.